Эстерхази () — известная венгерская фамилия:

 Эстерхази — крупнейшие частные землевладельцы Венгрии при Габсбургах:
 Эстерхаз, Джо (род. 1944) — граф, американский сценарист
 Эстерхази, Миклош Иосиф (1714—1790) — князь, венгерский магнат, имперский фельдмаршал
 Эстерхази, Мориц (1881—1960) — граф, премьер-министр Венгрии
 Эстерхази, Пал (1635—1713) — первый князь из рода Эстерхази, палатин Венгрии, имперский фельдмаршал
 Эстерхази, Пал Антал (1711—1762) — князь, венгерский магнат, имперский фельдмаршал, покровитель Гайдна
 Эстерхази, Петер (1950—2016) — граф, венгерский писатель
 Эстерхази, Янош (1901—1957) — граф, словацкий политический деятель времён Второй мировой войны
 Эстерхази, Фердинанд (1847—1923‏) — офицер французского генерального штаба, один из главных фигурантов дела Дрейфуса.
 Эстерхази, Агнесса (1891—1956) — австрийская актриса
 Эстерхази — замок в Айзенштадте (австрийский Бургенланд), бывшее владение семьи Эстерхази
 «Эстерхази» — миндально-шоколадный торт

См. также 
 Дворец Эстерхази